Abou ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Abou-Chaker (* 1983), deutscher Kunst- und Antiquitätenhändler
 Arafat Abou-Chaker (* 1976), deutsches Clan-Mitglied, siehe Abou-Chaker-Clan
 Ezzat Abou Aouf (1948–2019), ägyptischer Rockmusiker und Schauspieler
 François Abou Mokh (1921–2006), syrischer Erzbischof im Libanon
 François Abou Salem (1951–2011), palästinensischer Komödiant, Autor, Regisseur
 Hussein Abou (* 1981), libanesischer Fußballschiedsrichter
 Ibrahim Abou-Nagie (* 1964), deutsch-palästinensischer Islamprediger
 Masen Abou-Dakn (* 1963), syrisch-deutscher Liedermacher und Songtexter sowie Autor
 Rabih Abou-Khalil (* 1957), libanesischer Jazz-Musiker
 Samassi Abou (* 1973), französisch-ivorischer Fußballspieler
 Sélim Abou (1928–2018), libanesischer Jesuit, Historiker, Linguist und Philosoph
 Wessam Abou Ali (* 1999), dänischer Fußballspieler